Restinguensi – abitanti di Restinga (San Paolo)
Restinguensi – abitanti di Restinga Seca